Portis kan syfta på:

 Portis – smeknamn för en portugisisk vattenhund
 Charles Portis (1933–2020),  en amerikansk författare
 Portis, Kansas – en ort i Osborne County